Nazwisko Zuckerkandl nosili m.in.:
Zuckerkandlowie:
 Berta Zuckerkandl-Szeps (1864–1945) – austriacka pisarka
 Emil Zuckerkandl (1849–1910) – austriacko-węgierski lekarz i anatom
 Otto Zuckerkandl (1861–1921) – austriacko-węgierski chirurg i urolog
 Emile Zuckerkandl (1922–2013) – austriacko-amerykański biolog, biochemik
 Viktor Zuckerkandl (1896–1965) – austriacki muzykolog
 Wilhelm Zuckerkandl (1851-1924) – galicyjski księgarz i wydawca, syn Oscara Zuckerkandla